Juan Vargas (ur. 1961) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 Juan Vargas (ur. 1963) – salwadorski judoka
 Juan Manuel Vargas (ur. 1983) – peruwiański piłkarz